Ben Shemen bezeichnet

 Ben Shemen (Siedlung), 1905 gegründete Siedlung im Zentrum des späteren Staates Israel
 Kinder- und Jugenddorf Ben Shemen, 1927 von Siegfried Lehmann in Ben Shemen gegründet